Краснокутское сельское поселение — муниципальное образование в Октябрьском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Красный Кут.

Административное устройство 
В состав Краснокутского сельского поселения входят:
 хутор Красный Кут,
 хутор Веселый,
 посёлок Интернациональный,
 хутор Калинин,
 хутор Марьевка,
 хутор Новогригорьевка,
 хутор Новопавловка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Октябрьского района (Ростовская область)